Грант има више значења:
 Грант, износ које донатор додељује кориснику 
 Округ Грант (Јужна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Округ Грант (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Грант (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Округ Грант (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Грант (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Грант (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Грант (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Грант (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Грант (Луизијана), је округ у америчкој савезној држави Луизијана
 Округ Грант (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Грант (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Грант (Нови Мексико), је округ у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Округ Грант (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Округ Грант (Орегон), је округ у америчкој савезној држави Орегон
 Округ Грант (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Грант (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Грант (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Грант (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Грант (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Грант (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Грант (Оклахома), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома

 Еди Грант, гвајански певач
 Хорас Грант, амерички кошаркаш
 Џон Грант, британски демограф
 Кери Грант
 Елизабет Грант
 Хју Грант
 Јулисиз С. Грант, амерички генерал и председник 
 Аврам Грант
 Брија Грант